Шабо́зеро: 

 Шабозеро — озеро в Виноградовском районе Архангельской области.
 Шабозеро — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Шабозеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.